Aloïse oder Aloise steht für:

 Aloïse Corbaz (1886–1964), Schweizer Künstlerin
 Aloïse (Film), französischer Spielfilm (1975)
 Maurizio Aloise (* 1969), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Rossano-Cariati